Мирали́ев — фамилия. Известные носители:
 Миралиён, Киёмиддин Абдусалимзода (до апреля 2015 года — Миралиев, Киёмиддин Абдусалимович; род. 1977) — депутат парламента Таджикистана.
 Миралиев, Мовлуд Мустафа оглы (род. 1974) — азербайджанский дзюдоист, бронзовый призёр Олимпийскх игр 2008 года.
 Миралиев, Тохир (?—2019) — советский и узбекский киноактёр.